William R. Dunn est le nom porté par plusieurs personnes :
 William R. Dunn (1888-1946), un acteur américain ;
 William R. Dunn (1916-1995), un lieutenant-colonel américain.